Серге́й Алекса́ндрович Ни́лус (, Москва, Российская империя — 14 января 1929, село Крутец, Александровский уезд, Владимирская губерния, РСФСР, СССР) — русский религиозный писатель и публицист; известен как публикатор «Протоколов сионских мудрецов», на основании которых развивал т. н. теорию мирового заговора, якобы вдохновляемого евреями.

Биография 
Родился  года в Москве в дворянской семье отставного военного и гражданского служащего Александра Петровича Нилуса (1817—1900) и его супруги Наталии Дмитриевны (урождённой Карповой). Дед по отцу — генерал-майор артиллерии Пётр Богданович Нилус (1768 — после 1817).

Детство Сергей Нилус провел в Москве, приезжая на лето в имение Золотарёво Мценского уезда Орловской губернии. С 1873 года начал учиться в 1-й московской прогимназии (впоследствии — 7-я Московская гимназия). В 1877 году поступил в 3-ю московскую гимназию, которую окончил в 1882 году.

Вслед за старшим братом Дмитрием поступил на юридический факультет Московского университета и, окончив его в 1886 году, был определён кандидатом на судебные должности Симбирского окружного суда. С 1887 года — кандидат на судебные должности при прокуроре Эриванского окружного суда, в 1888 году назначен помощником мирового судьи Сурмалинского отдела Эриванского суда в местечко Баш-Норашен Шаруро-Даралагезского уезда. В 1889 году, оставив службу, он удалился в своё имение в Золотарёве, в котором жил до 1905 года.

Спустя некоторое время произошёл глубокий внутренний перелом в мировоззрении Нилуса. Его духовное возрождение совершилось благодаря чудесному видению преподобного Сергия Радонежского у раки с его мощами в Троице-Сергиевой Лавре и встречам с Иоанном Кронштадтским, который исцелил его от серьёзной болезни горла и вернул к полноте православной веры; также в Троице-Сергиевской лавре он встречался с известным подвижником православной веры, почитавшемся как старец — Георгием Коссовым.

Летом 1900 года Нилус впервые посетил Саровский и Дивеевский монастыри, где познакомился с известными подвижницами игуменьей Марией (Елисавета Алексеевна Ушакова) и блаженной Пашей Саровской. В 1902 году получил в Дивеевском монастыре от Е. И. Мотовиловой архив мужа, Николая Александровича Мотовилова, включавший его записи бесед с Серафимом Саровским. По материалам архива и устным свидетельствам Нилус осуществил ряд публикаций, сыгравших важную роль в формировании почитания святого.

В 1900 году начал проповедовать о близости явления антихриста и Страшного суда. В это время он посетил Гефсиманского старца Варнаву, сотрудничал в «Московских ведомостях». В это время к Нилусу попала рукопись под общим заглавием «Протоколы собраний сионских мудрецов». В июне 1901 года С. А. Нилус впервые посетил великую духом старчества Оптину пустынь. В 1903 году в свет вышла первая книга Нилуса «Великое в малом», выдержавшая затем несколько изданий. Во 2-е издание книги «Великое в малом» впервые были включены «Протоколы сионских мудрецов».

В начале 1905 года Нилус продал Золотарёво и поступил на службу в канцелярию по делам дворянства Министерства внутренних дел помощником делопроизводителя (в чине губернского секретаря; в 1906 году он — коллежский секретарь).

Намеревался стать священником, но рукоположение не состоялось. Оставив службу, отправился в Николо-Бабаевский монастырь. В 1906 году, 3 февраля, в Петербурге состоялось венчание С. А. Нилуса с камер-фрейлиной Еленой Александровной Озеровой — дочерью посланника в Афинах, а затем в Берне обер-гофмейстера А. П. Озерова. Супруги жили сначала в Валдае (сентябрь (?) 1906 — сентябрь 1907); затем (с 1 октября 1907 года по 14 мая 1912 года) — в Оптиной пустыни (в «Леонтьевской» усадьбе — двухэтажном доме, где жил ранее К. Н. Леонтьев). Результатом разбора скитских рукописей, ознакомлением с духом и строем жизни насельников монастыря стала книга «Святыня под спудом». Дневник, который здесь вёл Нилус, печатался в «Троицком слове»; в 1916 году под заглавием «На берегу Божьей реки» он вышел отдельной книгой. В 1912 году, после инспекции монастыря архиепископом Серафимом (Чичаговым) и вынужденным отъездом из него старца Варсонофия, Нилусы также вынужденно уехали из монастыря, возвратившись в Валдай, где жили до 1917 года.

После революции 1917 года Нилуса преследовали советские власти. С лета 1917 года по апрель 1923 года семья жила в усадьбе князя Владимира Давидовича Жевахова Линовица. После выселения из усадьбы Нилуса многократно арестовывали и держали по несколько месяцев в заключении: в 1923, 1924, 1925, 1927, 1928 годах, однако каждый раз выпускали на свободу. В 1926 году супруги переехали в Кролевец Черниговской губернии, в 1928 году — в село Крутец, близ Александрова.

Скончался 14 января 1929 года от сердечного приступа в селе Крутец Александровского уезда Владимирской губернии, где и был похоронен.

Память 
В 2001 году обществом «Православный Петербург» была учреждена премия им. С. А. Нилуса «за литературные труды, в которых выявляется историческая правда о прошлом России». Её первым лауреатом стал А. Н. Стрижёв. В 2003—2005 годах вышло полное собрание сочинений Нилуса.

С 2001 года в январе ежегодно проводятся Нилусовские чтения.

Почтить его память на его могиле в селе Крутец приезжают паломники из разных стран.

Воззрения

О России 
Согласно Нилусу, Бог избрал Россию как «новозаветный Израиль» и «дом Пресвятой Богородицы», чтобы она блюла православие, выражением которого являются Семь Вселенских Соборов, крестные знамения, акафисты, просфоры и Семь таинств. Однако в XX веке Россия была ввергнута в пучину испытаний, которые начались с «жажды новизны», «воинствующей толстовщины», «осквернения таинства брака» и равнодушия к вере отцов. Мощь России Нилус видит в единении «царя с народом» и заступничестве святых (Богородица, Сергий Радонежский и Серафим Саровский). Самодержавие, по его мнению, есть «земное отображение» божественного Вседержительства.

О современном мире 
К научно-техническому прогрессу Нилус относился отрицательно, противопоставляя молитвам «угольный смрад фабрик» и «омерзительную вонь бензиновых моторов». Наблюдаемое объединение различных регионов мира (Америка, Азия, Африка и Океания) вокруг Европы он сравнивает с ситуацией накануне Вавилонского столпотворения. Это стремление он видит и в проектах «единой всемирной монеты», и в попытках создания «международного всемирного языка».

Эсхатология 
Особое место в эсхатологии Нилуса занимает Антихрист, который возвысится над царями, построит Иерусалим, восстановит Иерусалимский храм и вернет всю окрестную землю иудеям. Существенную роль в подготовке прихода Антихриста окажет франкмасонство («анти-Церковь» и Вавилонская блудница), которое было занесено в Европу через тамплиеров. По мнению Нилуса, «священным фундаментом» масонства является легенда об Адонираме — строитель Соломонова храма, прямой потомок Каина, зачатого Евой от Люцифера. Потомки Каина не погибли в водах Всемирного Потопа, но укрылись в расщелинах Этны. Потомком Каина и предком Адонирама был Нимрод. Весь этот род издревле хранил культ древнего змия, известного под именем Тифона, Пифона и Бафомета. Символом этого культа, по мнению Нилуса, является Соломонова печать.

О евреях 
Нилус утверждает, что евреи, став «сектантами-талмудистами» и отвергнув Христа, находятся «под проклятием и гневом Божьим». Особое неудовольствие у него вызывает различение Талмудом человечества на евреев и неевреев (гоев).

Библиография 
 «Великое в малом» (1-е изд., 1903 г.; 2-е изд., 1905 г.; 3-е изд., 1911 г.)
 «Сила Божия и немощь человеческая» (ч. 1—2, Сергиев Посад, 1908)
 «Святыня под спудом. Тайны православного монашеского духа» (Сергиев Посад, 1911)
 «На берегу Божьей реки» (Сергиев Посад, 1911, 1916)
 Близ грядущий антихрист и царство диавола на земле / Сост. Сергей Нилус. — Сергиев Посад, типография Св.-Тр. Сергиевой Лавры, 1911. (Российская государственная библиотека, Викисклад) (переизд. 1992)
 «Близ есть при дверех. О том, чему не желают верить и что так близко» (1-е изд. — Сергиев Посад, 1917; 2-е изд. — СПБ, 1997)
 «Протоколы сионских мудрецов: Всемирный тайный заговор» (изд. Берлинъ, 1922. — с. 125)
 
 Сергей Нилус «Близ есть при дверех…тайна протоколов сионских мудрецов» — : Алгоритм, 2012. — 527 с. — 2000 экз.
 Близ есть, при дверех / Сост. и предисл. А. Н. Стрижев / Отв. ред. О. А. Платонов. — : Институт русской цивилизации, 2013. — 576 с. ISBN 978-5-4261-0076-3.

Примечания

Литература 
 Стрижев А. Н. По следам Сергея Нилуса: Раздумья, встречи, разыскания. — М.: Паломник, 1999. — 178 c.
 

Выпускники 3-й Московской гимназии
Выпускники юридического факультета Императорского Московского университета
Общественные деятели Российской империи
Писатели России по алфавиту
Антимасонство
Конспирологи
Члены Русского собрания
Протоколы сионских мудрецов
Похороненные в Александровском районе (Владимирская область)